Bernd Schneider (ur. 1964) – niemiecki kierowca wyścigowy
 Bernd Schneider (ur. 1973) – niemiecki piłkarz